Ел Игваламо има више значења:

 Ел Игваламо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Игваламо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику